Evolution (pel·lícula), una pel·lícula dirigida per Ivan Reitman.
 Evolucion (curtmetratge), un curtmetratge del canadenc Michael Mills.
 Evolution (programa), abans Novell Evolution, un gestor d'informació i treball en grup per a Gnome.
 X-Men: Evolution, una sèrie animada basada en X-Men.
 Evolution (cançó), una cançó de la cantant Ayumi Hamasaki.
 Evolution (disc), disc de Tony MacAlpine.
 Evolution: The Game of Intelligent Life, un videojoc d'estratègia desenvolupat per Crossover Technologies
 Evolution (revista), una revista científica.
 Evolution Studios, empresa desenvolupadora de videojocs del Regne Unit.